Ле́хконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лехконен, Арттури (род. 1995) — финский хоккеист.
 Лехконен, Исмо (род. 1962) — финский хоккейный тренер.